Menandros (griechisch , lat. und dt. Menander) bezeichnet:

 Menander, einen griechischen (Komödien-)Dichter
 Menandros (Stratege), einen athenischen Heerführer im Peloponnesischen Krieg
 Menandros (Diadoche), einen Statthalter Lydiens und Gefährten Alexanders des Großen
 Menander von Ephesos, einen Geschichtsschreiber aus Ephesos
 Menandros (König) (Minadra oder Milinda), einen indo-griechischen König
 Die Fragen des Königs Menandros (Milindapañhā), buddhistischer Text des 4.–5. Jahrhunderts, siehe Milindapanha
 Menandros (Gnostiker), Schüler und Nachfolger von Simon Magus
 Marcus Claudius Menander, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Marcus Livius Menander, römischer Goldschmied (Kaiserzeit)
 Menander Protektor, einen spätantiken griechischen Historiker
 Menander Rhetor, einen spätantiken griechischen Redner
 Arrius Menander, einen römischen Juristen des 3. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Haus des Menander, Stadthaus in Pompeji
 Menander und Glycerion, Roman von Christoph Martin Wieland
 Menandros & Thaïs, Film (CZ/AT 2016)